Stati Uniti d'America
 Cedar Hills – census-designated place della Contea di Washington, Oregon
 Cedar Hills – città della Contea di Utah, Utah